Ке́дров, Никола́й:
 Кедров, Николай Иванович (1858 — ?) — русский писатель, автор книг на церковные темы.